La nazionale di baseball svedese Under-18 rappresenta la Svezia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1980 :  3°

Collegamenti esterni

Under-18